Megaplex è il sesto album in studio del gruppo musicale statunitense We Are Scientists, pubblicato nel 2018.

Tracce

Collegamenti esterni